

Geografia 
 Ghiacciaio Recoil – ghiacciaio nella Dipendenza di Ross, Antartide

Altro 
 Recoil – progetto solista di Alan Wilder, membro dei Depeche Mode dal 1982 al 1995
 Lycoris Recoil – serie televisiva anime giapponese prodotta da A-1 Pictures

Pagine correlate 
 The Recoil